245 км, 245-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от раздельных пунктов, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Объекты железнодорожной инфраструктуры

Казахстан 
 245 км — остановочный пункт КТЖ в Фёдоровском районе Костанайской области. (684586)

Россия 
 245 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Сухиничском районе Калужскойй области. (184810)
 245 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Нижнесергинском районе Свердловской области. (782511)
 245 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Ребрихинском районе Алтайского края. (846016)

Украина 
 Платформа 245 км — остановочный пункт Львовской железной дороги в Ровненском районе. (359327)